

Petrossian (personnes physiques)

 Arshak Petrossian, joueur d'échecs arménien né en 1953 (sans lien de parenté avec le champion du monde Tigran Petrossian).
Arev Petrossian (1972-), peintre arménienne.
 Manuel Petrossian, joueur d'échecs arménien né en 1998.
 Petros Petrossian est un artiste peintre arménien

Tigran Petrossian 
 Tigran Petrossian (1929-1984), champion du monde d'échecs de 1963 à 1969.
 Tigran L. Petrossian, joueur d'échecs né en 1984, champion d'Arménie en 2012 (sans lien de parenté avec le  précédent).

Artur Petrossian 
 Artur Petrossian, ancien footballeur arménien.
 Artur Petrossian, ministre de la jeunesse et des sports arménien.

Ter-Petrossian 
 Levon Ter-Petrossian, premier Président de la République d'Arménie, de 1991 à 1998.
 Simon Ter-Petrossian (1882-1922), militant bolchevik connu sous le pseudonyme de Kamo.

Petrossian (personne morale)
 Petrossian, entreprise française spécialiste du caviar, dirigée par Armen Petrossian

Références 

Homonymie de patronyme